Con el nombre de Conferencia de Washington se denominan:

La Conferencia de Washington de 1890 donde se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas.
La Conferencia de Washington de 1907 sobre la guerra entre Nicaragua, Honduras y El Salvador.
La Conferencia de Washington de 1921 sobre el extremo oriente y el Pacífico.
La Conferencia de Washington de 1923, que reformaba la de 1907.